Иудаизм — одна из религий, последователи которой проживают на территории Сербии. Численность иудеев в Сербии очень мала — по данным переписи населения 2002 на территории Центральной Сербии и Воеводины проживает 785 (или 0,01 % населения) последователей иудаизма. Данные по Косово и Метохии, из-за нестабильной ситуации в крае, отсутствуют.

География 
Более половины (415 человек, 52,9 %) иудеев Сербии проживает в Белграде. В Воеводине проживает 329 (41,9 %) всех иудеев страны, а во всей Центральной Сербии (без Белграда) только 41 последователь этой религии.

Иудеи по округам Сербии (перепись 2002) 

В пяти округах Сербии во время переписи 2002 не зафиксировано ни одного последователя иудаизма:
 Заечарский округ
 Топличский округ 
 Пиротский округ 
 Ябланичский округ 
 Пчиньский округ

Примечания 

Иудаизм в Сербии